perlit (metalurgia)
 perlit (skała)